Элементарная геометрия:
 Евклидова геометрия — геометрическая теория, изложенная в «Началах» Евклида.
 Элементарная геометрия (Киселёв) — учебник по геометрии.